Caucasiano pode se referir a:

Antropologia
 Qualquer coisa da região do Cáucaso
 Povos do Cáucaso, humanos da região do Cáucaso
 Línguas do Cáucaso, línguas faladas na região do Cáucaso
 Caucasian Exarchate (1917–1920), um exarcado eclesiástico da Igreja Ortodoxa Russa na região do Cáucaso
Raça caucasiana, termo desatualizado que se refere a povos originários da Europa e de certas partes da Ásia Ocidental, Sul da Ásia e Norte da África
Brancos, pessoas brancas em geral, especificamente no idioma inglês americano
 Caçador-coletor do Cáucaso, Caçadores-coletores pré-históricos da região do Cáucaso

Línguas
 Línguas caucasianas do noroeste
 Línguas caucasianas do nordeste
 Línguas do Cáucaso do Sul
 Línguas Dene-caucasianas

Outros usos 
 Certos tipos de animais:
 Abelha caucasiana, uma subespécie da abelha melífera ocidental
 Pastor-do-cáucaso, uma raça de cachorro
 Caucasiano, um apelido para um coquetel chamado White Russian